

Navires 
Deux navires de la marine espagnole ont porté le nom de Monarca :
le Monarca est un vaisseau de 68 canons lancé en 1756 et capturé par la Royal Navy en 1780 ;
le Monarca est un vaisseau de 74 canons lancé en 1794 et détruit en 1805 après la bataille de Trafalgar.

Œuvres 

 , série télévisée mexicaine sortie en 2019.

Nom de bateau de la Marine espagnole